Beleg van Dordrecht (1049), confrontatie met de Dirk IV van Holland en de bisschoppen Bernold van Utrecht en Keulen.
 Brandschatting en Plundering van Dordrecht 1204 tijdens de Loonse Oorlog door een leger van de Utrechtse bisschop onder leiding van Gerrit van Aare.
 Beleg van Dordrecht (1299), door Wolfert I van Borselen en Aloud van Ierseke rond eind juli/augustus 1299.
 Beleg van Dordrecht (1303), tijdens de Vlaams-Hollandse opstand (1302-04) belegerd hertog Jan II van Brabant de stad 10 dagen lang, maar door een stadsuitbraak onder Nicolaas III van Putten moest de hertog vluchten.
 Beleg van Dordrecht (1418), Oorlog rond de Hoekse en Kabeljauwse twisten, tussen Jan VI van Beieren en Jacoba van Beieren.
 Beleg en inname van Dordrecht (1481) door Jan III van Egmont, eveneens tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
 Bestorming van Dordrecht (1489) tijdens de Jonker Fransoorlog.
 Inname van Dordrecht (1572), inname door de watergeuzen op de Spanjaarden, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
 Ontzet van Dordrecht (1787) tijdens de Patriottentijd, de Oranje gezinde burgemeester moest vluchten, maar later werd de stad ontzet door Pruisische troepen.